Iseran peut désigner :
 le col de l'Iseran, un col de montagne de France, dans les Alpes ;
 l'Iseran, un torrent de France, dans les Alpes, au pied du col de l'Iseran ;
 le mont Iseran, une montagne des légendes alpines.